Пярну:

 Пярну — город в Эстонии.
 Пярну — муниципалитет в Эстонии, в составе уезда Пярнумаа.
 Пярну — река в Ленинградской области.
 Пярну — река в Эстонии.
 «Пярну» — картина Карла Бурмана.
  () — футбольный клуб из города Пярну.
  () — женский футбольный клуб из города Пярну.
 «Пярну Линнамеэсконд» () — футбольный клуб из города Пярну, существовавший в 2011—2016 годах.

См. также 
 «Тервис» () — футбольный клуб из города Пярну, существовавший в 1921—2005 годах.